

Presentación previa 
Rogério Dutra Silva fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Santiago Giraldo derrotó en la final a Uladzimir Ignatik.

Cabezas de serie 

  Martin Kližan (Cuartos de final)
  Radu Albot (Semifinales)
  Nikoloz Basilashvili (Cuartos de final)
  Jozef Kovalík (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Daniel Gimeno-Traver ''(Segunda ronda)
 ''' Santiago Giraldo (Campeón)
  Henri Laaksonen ''(Cuartos de final)
  Facundo Argüello ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Praga-2 2016